Дми́трий Си́доров:
 Сидоров, Дмитрий Иванович (1962—2016) — советский и российский режиссёр документального кино.
 Сидоров, Дмитрий Николаевич (род. 1984) — киргизский и российский футболист.
 Сидоров, Дмитрий Павлович (1920—1979) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Дмитрий Степанович (1925—1944) — Герой Советского Союза.